Franco Pannuti (1932-2018) – oncologo italiano
 Giuliano Pannuti (1973) – scenografo e costumista italiano
 Vincenzo Pannuti (1901-...) – calciatore italiano